

Astronomia 
 7610 Sudbury – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Canada
 Greater Sudbury, o semplicemente Sudbury – città dell'Ontario
 Cratere di Sudbury – cratere meteoritico dell'Ontario
 Regno Unito
 Sudbury – parrocchia civile del Derbyshire
 Sudbury – sobborgo di Londra
 Sudbury – paese del Suffolk
 Stati Uniti d'America
 Sudbury – comune della contea di Middlesex, Massachusetts
 Sudbury – città della contea di Rutland, Vermont

Cinema 
 Sudbury – film per la TV del 2004 di Bryan Spicer